Сиорапалук (, северо-эск. Hiurapaluk) — поселение около Туле в коммуне Каасуитсуп, в северной Гренландии, один из самых населённых северных пунктов во всём мире.

Население Сиорапалука в январе 2008 года составляло 82 человека. Многие жители — прямые потомки мигрантов из Канады, которые прибыли сюда в XIX веке. В Сиорапалуке есть собственная электростанция, а также телефонная связь, прямое спутниковое радио и ТВ-вещание. Также в посёлке работают магазины, открыта школа, в здании которой размещены церковь и небольшая публичная библиотека. Вокруг Сиорапалука в изобилии водятся различные животные арктического региона — песцы, зайцы, а также тюлени и моржи, на которых активно охотятся местные жители.

Примечания

Ссылки 
 Информация о городе для туристов

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Гренландии